Schwadergraben ist ein Gewässername:

 Schwadergraben (Erlbach), rechter Zufluss des („Höfstettener“) Erlbachs an der Hessenmühle in Obererlbach, Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Schwadergraben (Säubach), rechter Zufluss des Säubachs in Penzberg, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Schwaderbach